Cuculo – uccello
 Cucco – gioco di carte in uso nella bergamasca con carte apposite, conosciuto anche come cucù o stù
  Cucco –  Varietà di olivo – Sinonimi: Coglioni di gallo, Oliva del mezzadro, Oliva tonda, Olivoce, Olivona, Olivone, Testicolo di gallo

Geografia 
 Parco del Monte Cucco – parco naturale in provincia di Perugia in cui svetta il monte Cucco (1566 m s.l.m.)
 Riserva naturale Cucco – riserva naturale in provincia di Udine (Malborghetto-Valbruna)
 Monte Cucco – monte al confine tra l'Umbria e le Marche
 Monte Cucco – monte delle Serre calabresi
 Faggeta di Monte Cucco (in Calabria)
 Castello di Monte Cucco – in provincia di Grosseto

Esistono numerose frazioni denominate Cucco, che si trovano a:
Galliera nella città metropolitana di Bologna
Luino, Dumenza e Montegrino Valtravaglia in provincia di Varese
Sarezzano in provincia di Alessandria
Savoca nella città metropolitana di Messina
Malborghetto-Valbruna in provincia di Udine
Gessopalena in provincia di Chieti
Casalvieri in provincia di Frosinone
Aidussina in Slovenia

Persone 
 Alfredo Cucco – politico italiano
 Marco Cucco – cestista italiano

Pagine correlate 

Cucca
Cucchi